Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare dei turni preliminari dell'edizione 1990-1991 della Coppa Italia Serie C di calcio.

Girone A

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone B

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone C

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone D

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone E

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone F

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone G

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone H

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone I

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone L

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone M

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone N

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone O

Risultati

Tabella Riassuntiva

Girone P

Risultati

Tabella Riassuntiva 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990